Борис Михайлович Волков:
 Волков, Борис Михайлович (1913—1961) — посол в Индонезии.
 Волков, Борис Михайлович (1938—1994) — инженер-испытатель космодрома Байконур, генерал-лейтенант.